Safir (dragi kamen)
Saab 91 Safir
Safir (raketa)